Z@ppelin24 was een digitale televisiezender die deel uitmaakte van het digitale aanbod van de NPO: Nederland 24.

Het kanaal deelde zendtijd met Z@pp24. De programma's die onder Z@ppelin24 werden uitgezonden, richtten zich op kinderen onder de 6 jaar. Het kanaal is opgegaan in NPO Zapp Xtra.

Nederland 24